Výraz kanibalové má více významů:
 kanibalové – neboli lidojedi je označení lidí dopouštějících se kanibalismu
 Kanibalové – kontroverzní film italského režiséra Roggera Deodata z r. 1980
 Kanibalové 2 – italský film režiséra Sergia Martina z roku 1978
 Kanibalové (divadelní hra) – divadelní zpracování tématu holokaustu od George Taboriho z r. 1968
 Kanibalové (literatura) – italské literární hnutí devadesátých let 20. století